Seznam občin departmaja Moselle zajema 730 občin.

(CAF) Communauté d'agglomération de Forbach, ustanovljena leta 2003.
(CAM) Communauté d'agglomération de Metz Métropole, ustanovljena leta 2002.
(CAS) Communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences, ustanovljena leta 2002, delno tudi v departmaju Bas-Rhin.
(CAT) Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville, ustanovljena leta 2004.
(CAH) Communauté d'agglomération du Val de Fensch,ustanovljena leta 2000.

Moselle